pokrewieństwo – relacja pomiędzy osobami lub osobnikami mającymi wspólnego przodka
 pokrewieństwo (antropologia) – więź społeczna oparta na pochodzeniu lub małżeństwie
 pokrewieństwo agnatyczne
 pokrewieństwo akordów
 pokrewieństwo języków
 pokrewieństwo tonacji